Surangel and Sons Company era um clube de futebol de Palau. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2006-07.

Títulos 
  Campeonato Palauano de Futebol: 2006

Clubes de futebol de Palau